Knabenkantorei nennen sich folgende Knabenchöre:

 Knabenkantorei Basel (Schweiz)
 Lübecker Knabenkantorei an St. Marien (Deutschland)
 Knabenkantorei der Luzerner Kantorei (Schweiz)
 Knabenkantorei des Paulusdom zu Münster (Deutschland)